Havkenscheid ist der Name von

 Haus Havkenscheid, einem erloschenen Rittersitz
 Havkenscheid (Adelsgeschlecht), einem westfälischen Adelsgeschlecht
 Havkenscheid, einem Ortsteil von Altenbochum, einem Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen